La localidad francesa de Valenciennes ha sido escenario de varias batallas y sitios:

Asedio de Valenciennes (1566) (diciembre de 1566 - 24 de marzo de 1567).
Batalla de Valenciennes (1656) (16 de julio de 1656).
Batalla de Valenciennes (1793) (21-23 de mayo de 1793).
Asedio de Valenciennes (1793) (24 de mayo - 1 de agosto de 1793).
Batalla de Valenciennes (1918) (1-2 de noviembre de 1918).